Heze (ster), een ster in het sterrenbeeld Maagd
Heze (Shandong), een stadsprefectuur in Shandong